Franciaország
Saint-Rémy, település Ain megyében
Saint-Rémy, település Aveyron megyében
Saint-Rémy, település Calvados megyében
Saint-Rémy, település Corrèze megyében
Saint-Rémy, település Côte-d’Or megyében
Saint-Rémy, település Deux-Sèvres megyében
Saint-Rémy, település Dordogne megyében
Saint-Rémy, település Saône-et-Loire megyében

Lásd még
Saint-Remy (egyértelműsítő lap)